Miejscowości w USA:
 McKenzie – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Butler
 McKenzie – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Carroll
Gminy w USA:
 McKenzie (ang. McKenzie Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McKenzie (ang. McKenzie County) – w stanie Dakota Północna

Zobacz też 
 Mackenzie